Taumeln, Torkeln oder Eiern steht für:

 eine scheinbar unregelmäßige oder unkontrollierbare Bewegung eines physikalischen Körpers, die mit Drehungen und Änderungen der Rotationsachse verbunden ist
 z. B. aufgrund eines Achsfehlers
 das regelmäßige Verdrehen von Hubschrauber-Rotorblättern, siehe Taumelscheibe
 die seitlich unregelmäßige oder von unüblichem Schwanken des Oberkörpers begleitete Schrittfolge eines Menschen beim Gehen, siehe Gangstörung
 ein Umformverfahren, siehe Taumeln (Fertigungsverfahren)